Никониха — название населённых пунктов в России:

 Никониха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Никониха — деревня в Невельском районе Псковской области.